El nombre de José Arana puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

Personas 
 José Antonio Arana (1931-2011), académico español, y también musicólogo y lingüista del País Vasco.
 José Arana Cruz, jugador y técnico de fútbol peruano.
 José Arana Elorza (1839-1908), empresario taurino y teatral español.
 José Campo-Arana (1847-1884), poeta, periodista y autor dramático español del postromanticismo.
 José Ramón Arana (1905-1973), activista sindical, político republicano y escritor español.

Títulos semejantes o relacionados 
 Juan Arana (desambiguación) 
 Arana